Интерпо́л, Interpol — сокращённое название (с 1956 года) Международной организации уголовной полиции (, ) — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.

История 
В 1914 году при активном участии князя Монако Альбера I в княжестве состоялся 1-й Международный конгресс уголовной полиции, в котором приняли участие полицейские из 14 стран (включая Российскую империю). На конгрессе была одобрена инициатива о создании международной комиссии уголовной полиции, однако Первая мировая война помешала исполнению планов.

В 1923 году в Вене, на 2-м Международном конгрессе уголовной полиции была создана Международная комиссия уголовной полиции для координации усилий отдельных стран в борьбе с общеуголовной преступностью. Формально Комиссия продолжала свою деятельность и в годы Второй мировой войны. По Уставу председателем Комиссии являлся глава полиции страны нахождения, которой изначально являлась Австрия; с 1938 года нацистская Германия (с момента аншлюса — присоединения Австрии к нацистской Германии), штаб-квартира Интерпола была перенесена в Берлин, а президентами этой организации были генералы СС Рейнхард Гейдрих (1940—1942), Артур Небе (1942—1943) и Эрнст Кальтенбруннер (1943—1945). В результате разрастающейся Второй мировой войны, большинство стран постепенно прекратили там своё участие и фактически Интерпол перестал существовать как единая международная организация.

Воссоздание Интерпола произошло лишь в 1946 году с переносом штаб-квартиры в Париж. Действующий устав был принят в 1956 году. Он же утвердил новое название организации — «Международная организация уголовной полиции — Интерпол».

Позднее, в 1989 году штаб-квартира Интерпола была перенесена в Лион одновременно со строительством в этом городе суперсовременного комплекса Генерального секретариата.

На настоящий момент Интерпол объединяет 194 государства. Интерпол — вторая в мире международная межправительственная организация по количеству стран-членов после ООН. 77-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола состоялась в России в Санкт-Петербурге 7-10 октября 2008 года.

 предложила создать эффективные средства правовой защиты для лиц, разыскиваемых в соответствии с красным  по несправедливым обвинениям; наказывать страны, которые часто злоупотребляют системой Интерпола; для обеспечения большей прозрачности работы Интерпола.

 также разработал рекомендации для Интерпола, в частности, по удалению красных уведомлений и рассылок для людей, получивших статус беженца в соответствии с Конвенцией 1951 года о беженцах, изданных странами их происхождения, и учредить независимый орган для регулярной проверки красных уведомлений.

Структура 
Высшим органом является Генеральная ассамблея (собирается ежегодно), председательствует на которой избираемый президент Интерпола:
 с 2008 по 2012 года представитель Сингапура — Цю Вэньхуэй;
 с 2012 по 2016 год представитель Франции — Мирей Балестрази (), первая в истории Интерпола женщина-президент.
 с ноября 2016 года — заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. Вице-президентом Интерпола впервые избран россиянин, начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук.
 с ноября 2018 года представитель Южной Кореи — Ким Чон Ян
 Нынешний президент Интерпола-генерал-майор Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер Аль-Раиси. Г-н Аль-Раиси был избран на 89-й Генеральной Ассамблее в Стамбуле в ноябре 2021 года и будет исполнять обязанности президента до 2025 года.

Текущая работа возложена на постоянно действующий Генеральный секретариат, руководит которым Генеральный секретарь (с 2014 года — Юрген Шток, Германия, избранный на 83-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола).

Трижды в год собирается совещательный орган Интерпола — Исполнительный комитет, который избирается Генеральной ассамблеей в составе 13 человек. Основные функции Исполкома — контроль за работой Генерального секретаря и исполнением решений Генеральной ассамблеи, а также подготовка программ работы организации и вынесение их на рассмотрение Генеральной ассамблеи.

С 1946 года официальный печатный орган — журнал «International Criminal Police Review».

Местонахождение постоянно действующих центральных органов Интерпола — Лион, Франция.

В каждой из стран, входящих в Интерпол, в структуре государственных правоохранительных органов созданы Государственные центральные бюро (ГЦБ), являющиеся органами по взаимодействию государственных правоохранительных органов с ГЦБ Интерпола других стран и Генеральным секретариатом Интерпола.

Задачи 
Основной задачей является координация усилий отдельных стран и проведение единой политики в области борьбы с общеуголовной преступностью.

Среди других основных задач можно отметить координацию международного розыска, а также борьбу с: торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивомонетничеством, подделкой ценных бумаг и детской порнографией.

В последнее время большое внимание уделяется общественной безопасности и борьбе с терроризмом.

Интерпол в России 

СССР был принят в Интерпол 27 сентября 1990 года на сессии Генеральной ассамблеи в Оттаве. В 1991 году в структуре центрального аппарата МВД СССР на правах управления было создано Национальное центральное бюро Интерпола — орган, осуществляющий непосредственное взаимодействие правоохранительных и других государственных органов СССР с полицией зарубежных стран и Генеральным секретариатом Интерпола.

После распада СССР в декабре 1991 года правопреемником советского стало российское бюро Интерпола — Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России, с ноября 2014 года член исполнительного комитета Интерпола, а с ноября 2016 года вице-президент Интерпола — генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук.

Государства-члены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ДР Конго
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ЦАР

Государства-члены ООН, не являющиеся членами Интерпола

Генеральные секретари и президенты 
Генеральные секретари с момента основания организации в 1923 году:

Президенты с момента основания организации в 1923 году:

См. также 
 Америпол
 Европол

Примечания

Литература 
  (обл.)
 Дьяков Н. В. Национальное центральное бюро Интерпола и его возможности в борьбе с преступностью. 2016

Ссылки 

 Официальный сайт Интерпола
 Национальное центральное бюро Интерпола России
 Нормативные документы, регламентирующие участие РФ в Интерполе.
 Швейцарию беспокоит финансовая независимость Интерпола, NashaGazeta.ch, 02.09.2015
 Interpol Foundation for a Safer World
 Deflem, Mathieu. 2016. «Interpol.» In The Encyclopedia of Crime and Punishment, edited by Wesley G. Jennings. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
 Deflem, Mathieu. 2007. «International Police Cooperation Against Terrorism: Interpol and Europol in Comparison.» pp. 17-25 in Understanding and Responding to Terrorism, edited by H. Durmaz, B. Sevinc, A.S. Yayla, and S. Ekici. Amsterdam: IOS Press.

Интерпол